Кири́лівська ву́лиця — назва вулиць в різних населених пунктах України.

Кирилівська вулиця — вулиця в місті Києві.
 Кирилівська вулиця — вулиця в місті Львові.

Вулиці